Lämmerzahl ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Lämmerzahl (* 1956), deutscher Physiker
 Walter Lämmerzahl (1911–1981), deutscher Chirurg